311 puede hacer referencia a:

Años
 311
 311 a. C.
 1311
 2311

Otros
 311, banda estadounidense de rock;
 311, álbum homónimo de la banda estadounidense 311;
 (311) Claudia, un asteroide;
 NGC 311, una galaxia;
 Cosmos 311, satélite militar soviético.

 Para el número trescientos once, véase Anexo:Números y números naturales.